James Quinn (1906–2004) olimpiai bajnok amerikai rövidtávfutó
 James Quinn (1974) válogatott északír labdarúgó